Фёй (, , инуктитут: Kuugaaluk (большая река) или Itinniq (там, где весеннее половодье)) — река на севере провинции Квебек (Канада).

География 

Река берёт начало в озере Минто на высоте 181 м и течёт на северо-восток через полуостров Унгава. Впадает в залив Фёй крупного залива Унгава.

Длина реки 480 км (с учётом озера Минто), собственная длина реки — 320 км. Площадь бассейна реки 42 500 км². 

На берегу залива Фёй, близ устья реки, расположен инуитский посёлок Тасиуджак. На реке нет непроходимых стремнин или водопадов, её вполне можно пройти от истока до устья на каноэ или байдарке.

Флора и фауна 

По озеру Минто и реке Фёй проходит северная граница леса в провинции Квебек.
Стадо карибу, мигрирующих в районе реки, одно из наибольших в мире и оценивается в полмиллиона животных. Здесь также обитают чёрные медведи, волки, овцебыки, белые куропатки. В водах реки водится атлантический лосось, озёрная и ручьевая форель.

Климат 

Климат — приполярный высоких широт. Река свободна от льда только очень короткий период — около шестидесяти дней. В этот период среднесуточная температура низкая (около 10 °C), ветрено, часты осадки в виде дождя и снега.

История 

По крайней мере с конца XIX столетия река была известна под названием Лиф (Leaf River), что в переводе с английского обозначает «река листа», скорее всего из-за арктических ив и берёз, которые кое-где растут вдоль её берегов. Компания Гудзонова залива вела здесь промысел лосося и морских свиней и даже открыла факторию в устье реки примерно в 1905 году. В начале XX века название реки поменяли на французское Rivière des Feuilles, которое было стандартизировано к его нынешней форме Rivière aux Feuilles в 1925 году.

Первые известные исследователи реки: 1898 — Альберт Питер Лоу, 1912 — Роберт Флайерти, 1976 — Боб Дэвис.

Притоки 

 Charpentier River
 Nedlouc River
 Descareaux River
 Daunais River
 Goudalie River
 Vizien River
 Brissard River
 Qijuttuuk River
 Cohade River
 Tuktu River
 Dufreboy Creek
 Viennaux River
 Papijjusaq River
 Peladeau River
 Fanfan River

Примечания 

Бассейн залива Унгава
Реки Квебека